Гюнгёр () — турецкая фамилия. Известные носители:
 Гюнгёр, Хасан (1934—2011, Hasan Güngör) — турецкий борец вольного стиля, чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960) в первом среднем весе
 Гюнгёр, Эмре (р.1984, Fehmi Emre Güngör) — турецкий футболист, центральный защитник
 Гюнгёр, Эрол (1938—1983, Erol Güngör) — турецкий психолог и социолог.